La missione è una miniserie televisiva italiana del 1998, diretto da Maurizio Zaccaro.

Trama

Collegamenti esterni